101-я диви́зия — название нескольких воинских формирований:

 101-я воздушно-десантная дивизия (США)
 101-я гвардейская стрелковая дивизия 
 101-я стрелковая дивизия 
 101-я моторизованная дивизия (Италия)
 101-я истребительная авиационная дивизия ПВО

См. также 
 102-я дивизия